Seznam občin departmaja Creuse zajema 260 občin.

Creuse